Wilhelm von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm III. der Tapfere (von Sachsen) (1425–1482), Fürst aus dem Hause Wettin und Herzog von Sachsen, siehe Wilhelm III. (Sachsen)

 Wilhelm August (von Sachsen-Eisenach) (1668–1671), Herzog von Sachsen-Eisenach, siehe Wilhelm August (Sachsen-Eisenach)